Poder - capacidade de produzir efeitos desejados ou estabelecer relação de domínio
Ou ainda:
Teoria da separação dos poderes - teoria dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário
Relações de poder

Ver também 

 Potência (desambiguação)

Desambiguação